Бисмарк може да се отнася до:
 Бисмарк, германски благороднически род
 Ото фон Бисмарк (1815-1898), германски политик
 Херберт фон Бисмарк (1849-1904), германски политик
 Ото фон Бисмарк (1897-1975), германски политик
 Бисмарков архипелаг в Тихия океан
 Бисмарк (Северна Дакота), град и административен център на Северна Дакота в САЩ
 Бисмарк (линеен кораб), немски линеен кораб, използван във Втората световна война
 Бисмарк (Алтмарк), град в областта Алтмарк в Германия